Класс Каца-Панджера — в теории вероятностей двупараметрический класс распределений, включающий в себя биномиальное, пуассоновское и отрицательное биномиальное распределения.

Класс Каца-Панджера является двупараметрическим и может быть представлен путём задания производящей функции распределения функции этого класса:

Определение 
Классом распределений Каца-Панджера называется множество распределений неотрицательных СВ , удовлетворяющих при всех  условиям

 

где a, b — параметры определяющие распределения.

Теория вероятностей